Мониз () — португальская фамилия. Известные носители:

 Мониз, Адишангела (род. 1987) — дзюдоистка из Кабо-Верде, участница Олимпийских игр 2012 года.
 Мониз, Венди (род. 1969) — американская актриса.
 Мониз, Рикардо (род. 1964) — нидерландский футболист, защитник.
 Мониз, Эрнест (род. 1944) — американский физик-ядерщик, министр энергетики США с 2013 года.